Název Zálužice má více sídel:
 Zálužice, obec v okrese Louny
 Zálužice (Pištín), část obce Pištín v okrese České Budějovice
 Zálužice (Hartmanice), část města Hartmanice v okrese Klatovy

Externí odkazy